

Patronyme 

 Peter Lely, peintre néerlandais actif en Grande-Bretagne au 
 Cornelis Lely, ingénieur hydrographe néerlandais du XIX et début du XX siècles
 Gilbert Lely, poète français surréaliste

Toponyme 

 Lely, census-designated place américaine située en Floride.

Autres 
 Lely, entreprise néerlandaise, active dans le domaine des machines agricoles.